

Флаг муниципального образования Иши́мский муниципальный район Тюменской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 29 декабря 2010 года, внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6705 и подлежит использованию с 1 июня 2011 года.

Описание 
«Полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных горизонтальных полос, в свою очередь разделённых по вертикали пополам — верхняя на белую (у древка) и синюю, нижняя на синюю и белую части. Посредине каждой из полос помещено изображение карася, при этом на белом фоне изображение выполнено синим и красным, а на синем — жёлтым и красным цветами. Обратная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики

История 
14 марта 2006 года, решением Думы Ишимского муниципального района № 309, было признано утратившим силу Решение от 04.10.2002 № 34 «О Гербе и Флаге объединённого муниципального образования Ишимский район» и утверждено Положение о гербе и флаге Ишимского муниципального района. Описание флага гласило:

Флаг Ишимского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равных по ширине горизонтальных полос: верхней — жёлтого, средней — зелёного и нижней — синего.

Отношение ширины флага к его длине — 1:2.

29 декабря 2010 года, решением Думы Ишимского муниципального района № 189, был утверждён ныне действующий флаг района. Только 19 апреля 2011 года, решением Думы Ишимского муниципального района № 207, было признано утратившим силу решение решением Думы Ишимского муниципального района от 14 марта 2006 года № 309.

Примечания 

Флаги с изображением рыбы